EDW steht für:
 Edelweiss Air, schweizerische Ferienfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Edwards Air Force Base in den Vereinigten Staaten von Amerika (IATA-Code)

EdW steht für:
 Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen in Deutschland

EDW